Сијенега Пријета има више значења:

 Сијенега Пријета (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Пријета (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Пријета (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Пријета (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Пријета (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега Пријета (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику